

Pessoas
Joseph Erlanger
Steven Erlanger

Localidades
Erlanger (Kentucky)

Outros 
 Lydie Erlanger
 Ptychadena erlangeri
 Newtonia erlangeri
 Loxoptygus erlangeri

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos